Лига 2 2005/2006 () — 43-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 26 августа 2005 года и закончился 26 мая 2006 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com 

2005/2006
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2005 году
Спорт в Алжире в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006